Kant steht für:
 Kant (Kirgisistan), Industriestadt in der Kirgisischen Republik
 Kant (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Erdmond
 (7083) Kant, Asteroid des Hauptgürtels
 Projekt KANT, deutsch-französisches Projekt im Panzerbau

Personen:
 Agnes Kant (* 1969), niederländische Politikerin
 Edgar Kant (1902–1978), estnischer Geograph und Hochschullehrer
 Eva Kant (* 1944), belgische Schauspielerin und Sängerin
 Harold Sanford Kant (1931–2008), US-amerikanischer Anwalt
 Hermann Kant (1926–2016), deutscher Schriftsteller
 Horst Kant (* 1946), deutscher Wissenschaftshistoriker
 Immanuel Kant (1724–1804), deutscher Philosoph
 Johann Heinrich Kant (1735–1800), Pastor und Lehrer in Kurland, Bruder von Immanuel Kant
 Krishan Kant (1927–2002), indischer Politiker
 Ove Kant (1929–1997), schwedischer Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler

 Uwe Kant (* 1936), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:

 Kandt
 Cant
 Canth
 Kąty Wrocławskie (deutsch Kanth), Ort im Powiat Wrocławski, Polen